The Heart of the Hills – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwin 
The Heart of the Hills – film del 1916 diretto da Richard Ridgely